В начале сезона несомненным лидером в беге на 200 м был Томми Смит, однако Джон Карлос выиграл отборочные олимпийские соревнования в Эхо-Саммит с неофициальным мировым рекордом 19,7 (19,92).
Смит в 1967—68 годах был чемпионом США (20,4 и 20,3), Карлос — чемпионом Панамериканских игр 1967 года (20,5).

В полуфинале Смит растянул мышцу и в финале бежал с забинтованным бедром. При выходе из поворота он отставал от Карлоса на 1,5 м, однако на финишной прямой предпринял рывок и обошёл соперника на 2,5 м, установив новый мировой рекорд по электронному хронометражу — 19,83 с. Поняв, что победить Смита на этот раз не удастся, Карлос сбросил темп, и на финише его обошёл серебряный призёр, австралиец Питер Норман.

Смит и Карлос были участниками антирасистского движения. Они приняли участие в кампании по бойкоту Олимпиады чернокожими спортсменами, которая была организована профессором университета Сан-Хосе Хэрри Эдвардсом (Harry Edwards). Во время вручения олимпийских медалей они взошли на пьедестал босиком со значками борцов за гражданские права, и когда заиграл американский гимн, они опустили головы и подняли вверх кулаки в чёрных перчатках. Серебряный медалист Питер Норман присоединился к протесту, надев такой же значок. Международный олимпийский комитет был разгневан этой политической демонстрацией, а Национальный олимпийский комитет США исключил спортсменов из команды. Смит и Карлос, однако, были поддержаны прессой и стали героями борьбы за гражданские права негров. С этого времени Смита, Карлоса и Нормана связывала крепкая дружба. На похоронах Нормана, который умер в 2006 году, Смит и Карлос были в числе тех, кто нёс его гроб.

В 2008 году Смиту и Карлосу была присуждена награда ESPY (Excellence in Sports Performance Yearly), учреждённая известным чернокожим теннисистом Артуром Эшем и присуждаемая американским каналом кабельного телевидения ESPN за заслуги в спорте.

Результаты соревнований

Восьмёрка лучших 
Бег 200 м, мужчины

Мехико, Национальный стадион, 15—16.10.1968

Предварительные забеги 
Мехико, Национальный стадион, 15.10.1968

50 участников разбиты на 7 забегов по 7—8 участников в каждом.
В четвертьфинал попадают 4 лучших каждого забега плюс 4 по лучшему времени.

Четвертьфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 15.10.1968

В полуфинал попадают 4 лучших каждого забега.

Полуфиналы 
Мехико, Национальный стадион, 16.10.1968

В финал попадают 4 лучших каждого забега.

Финал 
Мехико, Национальный стадион, 16.10.1968

Скорость ветра: +0,9 м/c

Примечания 

М